Мальцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мальцы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Мальцы — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Россия 
 Мальцы — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Мальцы — деревня в Чеховском районе Московской области.

Украина 
 Мальцы (до 2016 года — Чапаевка) — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Мальцы — село в Миргородском районе Полтавской области.